Heinsius ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, südlich des Mare Nubium, nordwestlich des Kraters Tycho und nordöstlich von Wilhelm.
Der unregelmäßig geformte Krater ist stark erodiert und vor allem im südwestlichen Teil von Nebenkratern überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Gottfried Heinsius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Heinsius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)